Loligo är ett släkte av bläckfiskar som beskrevs av Jean-Baptiste Lamarck 1798. Loligo ingår i familjen kalmarer.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Kalmarer
Loligo